Czwarte zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2015/2016 odbyły się w szwajcarskim Engelbergu. Zarówno pierwszy jak i drugi konkurs indywidualny wygrał Peter Prevc (w pierwszym na podium stanął także jeden z młodszych braci Prevca, Domen), zaś w drugim poprawił rekord skoczni. Słoweniec dzięki temu zwiększył przewagę w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Engelbergu był Hubert Mathis, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym był Mika Jukkara, a jego asystentem – Christian Kathol.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje przed konkursami w Engelbergu

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Engelberg
Puchar Świata w skokach narciarskich w Engelbergu
2015 w Szwajcarii